Das Versprechen ist der Titel der folgenden Werke:
 Das Versprechen (Dürrenmatt), Roman von Friedrich Dürrenmatt (1958)
 Das Versprechen, Graphic-Novel-Trilogie von Gene Luen Yang (2012), siehe Avatar: Der Herr der Elemente (Comic)
 Das Versprechen (Galgut), Roman von Damon Galgut (2021)

Das Versprechen ist der Titel der folgenden Filme:
 Das Versprechen, Alternativtitel von Ein Sommer in Frankreich (La promesse), französisch-britischer Film von Robert Freeman und Paul Feyder (1969)
 Das Versprechen (1979) (La promessa), italienischer Film von  Alberto Negrin 
 Das Versprechen (1994) (Les années du mur), deutsch-französisch-schweizerischer Film von Margarethe von Trotta
 Das Versprechen (1996) (La promesse), Film von Jean-Pierre und Luc Dardenne
 Das Versprechen (2001) (The Pledge), US-amerikanischer Film von Sean Penn
 Das Versprechen (2013) (Wish You Well), US-amerikanischer Film von Darnell Martin 
 Das Versprechen (2016) (The Promise), deutscher Film von Marcus Vetter und Karin Steinberger
 Das Versprechen (2021), deutsches Filmdrama von Till Endemann
 Unter anderen Umständen: Das Versprechen, elfte Folge der Krimiserie Unter anderen Umständen

Siehe auch
 Das Wikipedia Versprechen – 20 Jahre Wissen für alle?